

Localidades 

Mustin (Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental)
Mustin (Ratzeburg)

Desambiguações de topônimos